Il doppio del torneo di tennis Homestead Challenger 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Gabriel Trifu e Glenn Weiner che hanno battuto in finale Huntley Montgomery e Tripp Phillips 5-7, 7-5, 6-2.

Teste di serie 

 Huntley Montgomery /  Tripp Phillips (finale)
 Brandon Coupe /  Jason Marshall (primo turno)

 Fred Hemmes /  Wesley Moodie (semifinali)
 Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Homestead Challenger 2004